Hyrrokkin (mythologie), een reuzin uit de Noordse mythologie
Hyrrokkin (maan), een maan van Saturnus